Видеоглавата е устройство, което снема записания на видеолентата сигнал. След усилване, високочестотно модулираният сигнал се предава на електронните схеми за обработка и последващо показване на телевизор (монитор). Обикновено видеоглавата има кръгла форма с 2, 4, 6 видеоглави (при последните 2 се използват за запис и четене на стерео звук). Колкото повече са видеоглавите, толкова по-добра е картината (най-вече при бързо 2 или повече скоростно преглеждане на видеоматериала). За PAL система оборотите на видеоглавата са около 3000 за минута. Ако главите са 2, то те се разполагат на 181 градуса. При 4 на 90, а при 6 звуковите са изместени малко от други две, но на 180 градуса.

Най-популярна е VHS системата (video home system). Тя предлага добро качество на звук и картина. Недостатъци на системата са:
 стареене на видеолентата
 износване на видеоглавите
 поява на шум в картината и звука и т.н.

В сравнение с други носители, този начин за запомняне на видеоматериал се оказва най-удачен. Подобни системи като Video8 успяват да записват до 2 – 4 часа на една касетка с размерите на кутия цигари.

Видео